Alexander Kraus (Frankfurt del Main, 1820 - Florència, 1904), compositor, concertista de piano i musicòleg alemany del Romanticisme 
 Alfredo Kraus (Las Palmas, Illes Canàries, 1927 – Madrid, 1999), tenor espanyol 
 Karl Kraus (1874 - 1936), escriptor satíric, assagista i periodista austríac 
 Kevin Kraus (Wiesbaden, 1992), futbolista alemany
 Friedrich von Krauss (1812–1890), zoòleg amb abreviatura Krauss en taxonomia